Durgapur kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Durgapur, Netrokona, underdistrikt, 
 Durgapur, Rajshahi, underdistrikt,

Indien 

 Durgapur, ort, Västbengalen, Barddhamān, 
 Durgāpur (ort i Indien), Maharashtra, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar